На літніх Олімпійських іграх, Сполучені Штати завоювали перше місце в списку медалей шістнадцять разів. На зимових Олімпійських іграх, Норвегія і СРСР завоювали більшість перших місць.

Літні Олімпійські ігри

За іграми

За командами

Зимові Олімпійські ігри

За іграми

За командами

Джерела
Official site 
Database olympics

Teams By Medals Won